Chase County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Chase County (Kansas)
 Chase County (Nebraska)